Le second gouvernement Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar est le gouvernement du Royaume d'Espagne, en fonction le  au .

Contexte

Composition

Notes et références

Articles connexes 

Allendesalazar 2
1921 en Espagne
Mars 1921
Août 1921